I Am… World Tour — третий концертный тур американской R'n'B певицы Бейонсе в поддержку её третьего студийного альбома I Am… Sasha Fierce (2008).

Разогрев 
 Ева Авила (Канада)
 Линда Теодосиу (Австрия, Германия и Швейцария)
 Ildiko Keresztes and Karmatronic (Венгрия)
 Марек Страцени (Чехия)
 Humphrey (Франция)
 DJ Lester & Abdou (Бельгия)
 Мигель Симойнш и Верина Мажика (Португалия)
 Labuat (Барселона)
 Шонтель (Англия и Ирландия)
 RichGirl (Северная Америка)
 Flo Rida (Австралия)
 Джессика Маубой (Австралия)
 Зариф (Англия и Ирландия)
 Ádammo (Перу)
 Ванесса (Бразилия)

Сет-лист 
 «Crazy in Love»
 «Naughty Girl»
 «Freakum Dress»
 «Get Me Bodied»
 «Smash Into You»
 «Ave Maria»/«Angel»
 «Broken-Hearted Girl»
 «If I Were a Boy»/«You Oughta Know»
 «Diva»
 «Radio»
 «Me, Myself and I»
 «Ego»
 «Hello»
 «Baby Boy»
 «Irreplaceable»
 «Check on It»
 Destiny's Child Medley:
 «Bootylicious»
 «Bug a Boo»
 «Jumpin', Jumpin'»
 «Upgrade U»
 «Video Phone»
 «Say My Name»
 «At Last»
 «Listen»
 «Single Ladies (Put a Ring on It)»
 «Halo»

Даты концертов 

Фестивали и другие музыкальные мероприятия
a Концерт является частью фестиваля Essence Music Festival
b Концерт является частью фестиваля Summer Sonic Festival
c Концерт является частью церемонии открытия арены Donbass Arena
d Концерт является частью фестиваля F1 Rocks Singapore Festival.
e Концерт является частью Yasalam After-Race Concerts
f Концерт является частью конкурса Trident Gum

Примечания 

Турне Бейонсе
Концертные туры 2009 года